Karel Kroupa, ex calciatore cecoslovacco nato nel 1950
Karel Kroupa, calciatore ceco nato nel 1980